Postrach nocy 2 – film z 1988 roku
 Postrach nocy 2 – film z 2013 roku

Zobacz też 
 Postrach nocy